Забо́й:

 Забой — поверхность отбитой горной массы, которая перемещается в процессе горных работ.
 Забой — клавиша на клавиатуре компьютера, служащая для удаления символа, находящегося перед курсором.
 Забой животных — умерщвление животных с последующей обработкой туш.